Fast Break (film), een Amerikaanse comedyfilm uit 1979, geregisseerd door Jack Smight
 Fast Break (computerspel), een computerspel voor de Amiga uit 1989